3 miejscowości w Polsce: 
 Czerńczyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Grębocice 
 Czerńczyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie
 Czerńczyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ziębice